Октябрьское () — село в Шортандинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Андреевского сельского округа. Код КАТО — 116833800.

География 
Село расположено на берегу реки Колутон, в западной части района, на расстоянии примерно 43 километров (по прямой) к западу от административного центра района — посёлка Шортанды, в 3 километрах к северо-западу от административного центра сельского округа — села Андреевка.

Абсолютная высота — 308 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Андреевка — на юго-востоке, село Камышенка — на западе, село Пригородное — на северо-западе.

Близ села проходит автодорога областного значения — КС-4 «Жолымбет — Шортанды — Пригородное».

Население 
В 1989 году население села составляло 591 человек (из них немцы — 43%, русские — 35%).

В 1999 году население села составляло 463 человека (238 мужчин и 225 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 319 человек (156 мужчин и 163 женщины).

Инфраструктура 
В селе функционируют:

 2 магазина,
 общественная баня,
 ТОО СХП «Октябрьское»,
 основная школа
 медицинский пункт
 сельский клуб

Улицы 

 ул. Абая Кунанбаева
 ул. Достык
 ул. Жастар
 ул. Жулдыз
 ул. Мухтара Ауэзова
 ул. Олжаса Сулейманова
 ул. Сакена Сейфуллина
 ул. Шокана Уалиханова
 ул. Ыбырая Алтынсарина

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Шортандинского района
Шортандинский район